Arrow:
 Arrow (зоолог) — общепринятое сокращение (обозначение) имени зоолога, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов зоологической (бинарной) номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Gilbert John Arrow.
 Arrows Grand Prix International — гоночная команда в классе Формула-1 сезонов 1978 — 2002 годов.
 Arrow — американское название Израильского противоракетного комплекса, и входящей в его состав противоракеты.
 Avro Arrow — канадский сверхзвуковой истребитель-перехватчик.
 Arrow — сериал, основанный на комиксах о супергерое Зелёная стрела.
Arrow — Инструмент для нарративного дизайна текстовых игр по типу interactive fiction.
 The Arrow — российская пауэр-металл группа.